Troubadour steht für:

 Troubadour (Künstler) oder Trobador, Bezeichnung für Dichter, Komponisten und Sänger höfischer Lieder im Mittelalter
 Troubadour (Album), Musikalbum des somalisch-kanadischen Hip-Hop-Musikers K’naan (2009)
 Troubadour (Musikwettbewerb), Liederwettbewerb in Stuttgart
 Der Troubadour, Oper von Giuseppe Verdi, siehe Il trovatore
 The Troubadour, ein renommierter Musik- und Nacht-Club in Los Angeles (Kalifornien)
 Troubadour (J. J. Cale Album), das 4. Album des Musikers J. J. Cale
 Troubadour (Song), Song des Künstlers Serge Fontaine aus dem Jahr 1985, Genre: Italo-Disco